

Patronyme 
 Jenna Laurenzo, actrice, scénariste et réalisatrice américaine.

Prénom 
 Laurenzo Ciais, acteur français. 
 Laurenzo Lapage, coureur cycliste et directeur sportif belge.

Voir aussi